Eleventh Avenue (Manhattan), straat in New York
 Eleventh Avenue (album), studioalbum van Ammonia